Hollywood Park – complesso ricreativo nella Cumbria, Inghilterra
Hollywood Park – uno dei quartieri di North Park, Chicago
Hollywood Park – città nella contea di Bexar, Texas